USS Maine kan syfta på:

* USS Maine (ACR-1) – en pansarkryssare byggd för USA:s flotta  sänktes i Havannas hamn 1898
 USS Maine (BB-10)
 USS Maine (BB-69)
 USS Maine (SSBN-741)